Щу́ки:

 Щуки (лат. Esox) — род пресноводных рыб отряда Щукообразные.
 Панцирные щуки — семейство рыб отряда Панцирникообразные.

Населённые пункты Белоруссии 
 Щуки — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Щуки — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Щуки — деревня в Вилейском районе Минской области.